Ту́тин:

 Тутин — топоним:
 Тутин — город Сербии.
 Тутин — община в Сербии.

 Тутин — фамилия. Известные носители:
  — английский футболист, правый полузащитник.
 Тутин, Янис (род. 1966) — латвийский политический деятель.